Les XXVII Championnats du monde de gymnastique rythmique se sont tenus à Bakou en Azerbaïdjan, du 3 au .

Podiums

Participants 
Les pays suivants ont envoyé une délégation : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Corée du Sud, Corée du Nord, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Malaisie, Mexique, Moldavie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suisse, Suède, Taïwan (participant sous le nom de "Chinese Taipei"), Thaïlande, Turquie et Ukraine.

Individuel

Groupes

Résultats détaillés

Qualifications

Finales

Concours général par équipe

Concours général individuel

Corde

Ballon

Massues

Ruban

Finales en groupe

Concours général en groupe

Groupe : 5 cordes

Groupe : 3 cerceaux + 2 massues

Tableau des médailles

Liens externes 
  Résultats officiels sur le site de l'ueg.

2005
Gymnastique rythmique
Gymnastique rythmique Monde 2005
Gymnastique rythmique Monde 2005
Rythmique Monde 2005
Rythmique Monde
2005 en Azerbaïdjan